Arcidiocesi di Varsavia – diocesi cattolica
 Arcieparchia di Przemyśl-Varsavia – diocesi greco-cattolica
 Diocesi di Varsavia-Praga – diocesi cattolica
 Diocesi di Varsavia-Bielsk Podlaski – diocesi ortodossa
 Diocesi di Varsavia – diocesi luterana
 Diocesi di Varsavia – diocesi vetero-cattolica